

Избранное кино

Мировое кино 
 «Бегство в Алжир»/Pursuit to Algiers, США (реж. Рой Уильям Нил)
 «Дерево растёт в Бруклине»/A Tree Grows in Brooklyn, США (реж. Элиа Казан)
 «Дети райка»/Les Enfants du Paradis, Франция (реж. Марсель Карне)
 «Женщина в зелёном»/The Woman in Green, США (реж. Рой Уильям Нил)
 «Заворожённый»/Spellbound, США (реж. Альфред Хичкок)
 «Замок ужаса»/Sherlock Holmes and the House of Fear, США (реж. Рой Уильям Нил)
 «Кольберг»/Kolberg, Германия (реж. Файт Харлан)
 «Милдред Пирс»/Mildred Pierce, США (реж. Майкл Кёртис)
 «Объезд»/Detour, США (реж. Эдгар Г. Ульмер)
 «Остров мёртвых»/Isle of Dead, США (реж. Марк Робсон)
 «Портрет Дориана Грэя»/The Picture Of Dorian Gray, США (реж. Альберт Левин)
 «Последний шанс»/Die Letzte Chance, Швейцария (реж. Леопольд Линдберг)
 «Потерянный уикэнд»/The Lost Weekend, США (реж. Билли Уайлдер)
 «Рим, открытый город»/Roma, città aperta, Италия (реж. Роберто Росселлини)
 «Сюда идут студентки»/Here Come the Co-Eds, США (реж. Жан Ярбро)
 «Улица греха»/Scarlet Street, США (реж. Фриц Ланг)
 «Цель — Бирма»/Objective, Burma!, США (реж. Рауль Уолш)

Советское кино

Художественно-игровое кино

Фильмы Азербайджанской ССР 
 Аршин мал алан (р/п. Рза Тахмасиб и Николай Лещенко).

Фильмы Грузинской ССР 
 Давид Гурамишвили (р/п. Нико Санишвили и Иосиф Туманишвили).
 Золотая тропа (р/п. Константин Пипинашвили).
 Строптивые соседи (р/п. Шота Манагадзе).

Фильмы РСФСР 
 «Без вины виноватые», (реж. Владимир Петров)
 «Близнецы», (реж. Константин Юдин)
 «Великий перелом», (реж. Фридрих Эрмлер)
 «Зигмунд Колоссовский», (реж. Сигизмунд Навроцкий и Борис Дмоховский)
 «Небесный тихоход», (реж. Семён Тимошенко)
 «Пятнадцатилетний капитан», (реж. Василий Журавлёв)

Фильмы УССР 
 В дальнем плавании (р/п. Владимир Браун).
 Непокорённые (р/п. Марк Донской).

Документальное кино 
 Парад Победы (р/п. Н.В.Соловьёв).

Лидеры проката 
 «Сердца четырёх», (реж. Константин Юдин) — 3 место, 19.44 млн зрителей
 «Человек № 217», (реж. Михаил Ромм) — 6 место, 17.24 млн зрителей

Знаменательные события

Персоналии

Родились 
 10 января — Станислав Гайдук — советский и белорусский кинорежиссёр и сценарист игровых и документальных фильмов.
 10 января — Валентина Теличкина — советская и российская актриса театра и кино.
 11 января — Георгий Тараторкин — советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 12 февраля — Борис Быстров — советский и российский актёр.
 30 марта — Андрей Толубеев — советский и российский актёр театра и кино.
 31 мая — Райнер Вернер Фасбиндер — немецкий кинорежиссёр.
 19 июня — Наталья Селезнёва — советская и российская актриса театра и кино.
 26 июля — Хелен Миррен — британская актриса, лауреат премии «Оскар».
 10 августа — Александр Адабашьян, советский и российский актёр, художник, сценарист.
 14 августа — Вим Вендерс — немецкий кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 15 августа — Екатерина Васильева — советская и российская актриса театра и кино.
 19 октября — Джон Литгоу — американский актёр, двукратный обладатель премии «Золотой глобус».
 21 октября — Никита Михалков — советский и российский актёр и кинорежиссёр.
 21 ноября — Голди Хоун — американская актриса, режиссёр, продюсер, лауреат премии «Оскар».
 1 декабря — Бетт Мидлер — американская актриса и певица, двукратная номинантка на премию «Оскар».
 5 декабря — Нина Русланова — советская и российская актриса, народная артистка России.
 18 декабря — Евгений Стеблов — советский и российский актёр театра и кино, народный артист России.

Ссылки 
 IMDb — здесь можно найти даты выхода в прокат фильмов по странам:
 США
 Франция
 Великобритания
 СССР